Peter Elliott (né le  à Rawmarsh en Angleterre) est un athlète britannique, évoluant sur les distances du 800 mètres et du 1 500 mètres.

Biographie

Palmarès

Records

Liens externes 
 

Athlète anglais
Naissance en octobre 1962
Coureur de demi-fond britannique
Coureur de 800 mètres
Coureur de 1 500 mètres
Athlète (homme) aux Jeux olympiques d'été de 1984
Athlète (homme) aux Jeux olympiques d'été de 1988
Médaillé d'argent olympique britannique
Détenteur d'un record du monde d'athlétisme
Naissance dans le Yorkshire